Borders (z ang. „Pogranicze”) – historyczne określenie regionów południowej Szkocji graniczących z Anglią. Do krainy zaliczają się historyczne hrabstwa Berwickshire, Roxburghshire, Dumfriesshire oraz Kirkcudbrightshire.

Region ten od XIII do XVIII wieku był terenem wyjątkowo niespokojnym, nękanym przez liczne wojny szkocko-angielskie, jak i prywatne wojny nadgranicznych baronów.

Głównymi miastami na obszarze Borders są Dumfries, Hawick oraz Jedburgh.

Zobacz też 
 Scottish Borders

Krainy historyczne Szkocji
Scottish Borders